Соно — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Соно, Аяко (род. 1931) — современная японская писательница и общественный деятель.
 Соно, Джомо (род. 1955) — южноафриканский футболист и тренер.
 Соно, Сион (род. 1961) — японский режиссёр и писатель.

Топонимы 
 Соно — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.